Antonio Porta, de son vrai nom Leo Paolazzi (1935-1989), romancier, poète et traducteur italien
 Antonio Garcia Porta, écrivain espagnol contemporain
 Antonio Alejandro Porta Pernigotti (né en 1983), joueur de basket-ball argentin
 Antonio della Porta (fl. 1489-1519), architecte italien

Nom de plume